

Дряново () — місто в Габровській області. Входить до складу общини Дряново.
 Дряново () — община в Габровській області.
 Дряново () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.
 Дряново () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Симеоновград.
 Дряново () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.